15. Svjetsko prvenstvo u atletici održano je od 22. do 30. kolovoza 2015. godine u kineskom gradu Pekingu. Od 207 država sudionica, 43 države su osvojile odličja, a najviše ih je osvojila Kenija sa 7 zlata, 6 srebara i 3 bronce. SAD, koji je osvojio 18 odličja, po šest svakog sjaja, završio je na trćem mjesu tablice odličja. Kina je kao domaćin završila 11. na tablici s 9 odličja, dok je Rusija završila na 9. mjestu s 4 osvojena odličja. Druga je bila Jamajka, s 12 osvojenih odličja, od toga 12 zlatnog sjaja.

Na ovom Svjetskom prvenstvu dvije su države podnijele zahtjev za sudjelovanje: Kosovo i Južni Sudan, ali se njihov atletičar nije pojavio na natjecanju u Pekingu.

Eritreja i Bosna i Hercegovina osvojile su svoja prva odličja na svjetskim prvenstvima u atletici. Za Bosnu i Hercegovinu je brončano odličje osvojio srednjeprugaš Amel Tuka, a za Eritreju Ghirmay Ghebreslassie osvojivši zlato u maratonu. 

Prvenstvo se održavalo na Nacionalnom stadionu Pekingu, zvanom još i Ptičje gnijezdo, prvi put nakon Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine.

Rezultati 
Na prvenstvu su ostvareni sljedeći rezultati:

Trkačke discipline

100 m

200 m

400 m

800 m

1 500 m

5 000 m

10 000 m

Maraton

Brzo hodanje 20 km

Brzo hodanje 50 km

110 m / 100 m s preponama

400 m s preponama

3 000 m s preponama

Štafeta 4x100 m

Štafeta 4x400 m

Skakačke discipline

Skok u vis

Skok u dalj

Skok s motkom

Troskok

Bacačke discipline

Bacanje koplja

Bacanje diska 

<div style="float:right;text-align:left;padding-right:5px">

</div>

Bacanje kugle

Bacanje kladiva

Višeboj

Desetoboj / Sedmoboj

Tablica medalja

Značenje kratica 

 WR - svjetski rekord (world record)
 CR - rekord svjetskih prvenstava (championship record)
 PB - osobni rekord (personal best)
 SB - rekord sezone (seson best)
 WL - najbolji rezultat sezone (world leading)
 NR - nacionalni rekord

Izvori 

 
Međunarodna športska natjecanja u Kini
2015
Šport u Pekingu